Maras – miasto w Peru
 Kahramanmaraş – miasto w Turcji, dawniej Maraş